Dans le domaine militaire,  peut désigner :

France 
  d'infanterie (France)

Japon